Schnellberg ist der Name folgender Orte:

 Schnellberg (Gemeinde Gilgenberg), Ortschaft von Gilgenberg am Weilhart, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Schnellberg (Gemeinde Maria Schmolln), Ortsteil von Maria Schmolln, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich